Александър Симс () е британски автомобилен състезател, роден на 15 март 1988 г. в Лондон, Англия. Заводски пилот на БМВ, през 2008 г. печели наградата за най-добър млад британски автомобилен състезател. През 2018 г. се състезава в УедърТек СпортсКар Чемпиъншип с отбора на Рахал Летерман Ланиган Рейсинг, Бланпен ГТ серии Ендюрънс къп с Рове Рейсинг, Световния шампионат за издръжливост с БМВ Тим МТЕК и Формула Е с БМВ i Андрети Моторспорт. В кариерата си има втори места в крайното класиране във Формула Рено Великобритания (2008), Британския ГТ шампионат (2015) и УедърТек СпортсКар Чемпиъншип (2017) и трето място в Британския ГТ шампионат (2014). Има второ и трето място в Макао Гран При. Започва кариерата си с картинг състезания, участвал е още във Формула 3 Евросерии, Формула 3 Великобритания, ГП3, 24-те часа на Льо Ман и др.

Статистика 

Бележки:
  – Като гост пилот не участва в класирането.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Симс, Александър